Робби Злобный () — главный антагонист исландской детской программы «Лентяево». Он заклятый враг Спортакуса и , пропагандирующих физические упражнения, здоровое питание и активный и здоровый образ жизни. Что касается Робби, его любимые занятия — это нездоровая пища и просмотр телевизора. У Робби светлая кожа, серо-зелёные глаза и чёрные волосы. Обычно он носит бордово-пурпурный костюм-двойка с золотыми полосками, строгие туфли и тёмно-синюю рубашку с манжетами и запонками. Он самый высокий персонаж.

История 
Во второй исландской постановке персонажа звали Glanni Glæpur (), и когда он прибыл в город, он был одет в полностью чёрный костюм; но когда он был замаскирован под Рикки Рики (очень богатого человека), он был одет в пурпурное пальто, пурпурные брюки и туфли, похожие на те, что носит Робби в телесериале, хотя на тот момент у него ещё не было волос покрытый гелем. В телесериале Робби Злобный носит тёмно-синий костюм, пурпурно-красный жилет и белые туфли с чёрной подошвой.

Робби Злобный прославился в Интернете благодаря песне «We Are Number One».

21 августа 2018 года актёр Стефан Карл Стефанссон умер от холангиокарциномы в возрасте 43 лет.

Примечания 

Вымышленные певцы и певицы